Acuña se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julián Acuña Galé
 Julián Baldomero Acuña Galé